Schwaigeralm bezeichnet folgende Almen in Bayern, Deutschland:

 Schwaigeralm (Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener, Oberbayern
 Schwaigeralm (Gaißach), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Schwaigeralm (Fischbachau), Landkreis Miesbach, Oberbayern, Oberbayern